Sint-Barbaraklooster (Amsterdam)
 Sint-Barbaraklooster (Delft)
 Sint-Barbaraklooster (Gent)
 Sint-Barbaraklooster (Leiden)
 Sint-Barbaraklooster (Lomm)
 Sint-Barbaraklooster (Utrecht)
 Sint-Barbaraklooster (Wijbosch)